Le nom de Czerny est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Adalbert Czerny (1863-1941), le fondateur de la pédiatrie moderne.
Marianus Czerny (1896-1985), fils d'Adalbert Czerny, physicien.
Albin Czerny (1821-1900), theologien, historien et bibliothécaire autrichien.
Anton Czerny (1937-), peintre autrichien.
Carl Czerny (1791-1857),  pianiste, compositeur et professeur autrichien.
George Czerny (1766?-1817), noble serbe.
Henry Czerny (1959-), acteur canadien.
Joseph Czerny (1785-1842),  pianiste, compositeur et professeur autrichien.
Karl Czerny,  arbitre de football autrichien.
Leander Czerny (1859-1944), théologien et entomologiste tchèque.
 Michael Czerny (né en 1946), cardinal canadien, jésuite, promoteur de la justice sociale.
Vincenz Czerny (1842-1916), chirurgien et cancérologue d'Heidelberger.

Homonymie de patronyme